Hutton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Hutton Cranswick – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Hutton – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Hutton Mount – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Hutton – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Hutton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Hutton – jednostka osadnicza w stanie Maryland (USA)
 Hutton – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Scottish Borders
 Hutton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Hutton-le-Hole – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Bonville – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Buscel – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Conyers – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton End – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Hutton Gate – miejscowość w Redcar and Cleveland, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Hang – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Henry – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hutton Magna – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Hutton Mulgrave – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Roof (Eden) – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Hutton Roof (South Lakeland) – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Hutton Rudby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Sessay – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Village – miejscowość w Redcar and Cleveland, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hutton Wandesley – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Huttons Ambo – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 New Hutton – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Old Hutton – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Priest Hutton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Sand Hutton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Sheriff Hutton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)

Osoby:
 Hutton Gibson – amerykański pisarz poruszający
 Alan Hutton – szkocki piłkarz, grający na pozycji prawego obrońcy w Aston Villi
 Alexander Watson Hutton – szkocki nauczyciel
 Arnold Watson Hutton – argentyński piłkarz
 Betty Hutton – amerykańska aktorka i piosenkarka
 Brian G. Hutton – amerykański reżyser i aktor filmowy
 James Hutton – szkocki geolog
 Jim Hutton – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 John Hutton – ujednoznacznienie
 Lauren Hutton – amerykańska modelka
 Mary Hutton – angielska poetka
 Ralph Hutton – kanadyjski pływak
 Timothy Hutton – amerykański aktor filmowy i telewizyjny, reżyser oraz producent